Штитоноша је термин који може да се односи на:

 Штитоноша − помоћник витеза / ритера у средњем веку;
 Штитоноша (хералдика) − у хералдици, фигура која обично на грудима носи мањи (основни) штит;
 Штитоноше (рибе) − група најпримитивнијих кошљориба.